

Editoria
Somali e lo Spirito della Foresta – manga seinen

Geografia
Regione dei Somali – regione dell'Etiopia

Linguistica
Somali – nome locale della lingua somala

Società
Somali – un popolo del Corno d'Africa, principalmente in Somalia
Cabile somale– sistema sociale del popolo somalo

Zoologia
Somali – un gatto